Warp steht für:

 Warpanker, Wurfanker zum Verholen von Schiffen
 der ursprüngliche Ortsname von Altwarp am Stettiner Haff
 Warp (Galaxie), eine S-förmige Scheibenverformung von Spiralgalaxien
 eine Einheit für Überlichtgeschwindigkeiten im Star-Trek-Universum, siehe Star-Trek-Technologie #Geschwindigkeitsskala
 die Krümmung von Wellpappe, siehe Wellpappe #Krümmung von Wellpappe (Warp)
 OS/2 Warp, Bezeichnung des PC-Betriebssystems OS/2 von IBM ab der Version 3.0, siehe OS/2#OS/2 3.x

Unternehmen:
 Warp Records, britisches Musiklabel
 WaRP Graphics, US-amerikanischer Comicverlag
 Warp Five, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 

WARP steht als Abkürzung für:
 Wavelength Routing Protocol, siehe Multiplexverfahren #Optisches Wellenlängenmultiplexverfahren
 WIMP Argon Programme, ein Experiment zum Nachweis von Dunkler Materie

Siehe auch:
 Time Warp, ein Tanz
 Warp-Antrieb, eine hypothetische Antriebsform für Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit
 Image Warping, eine Bildbearbeitungtechnik

Abkürzung